Soeder ist der Familienname folgender Personen:

 August Soeder (* 1892), deutscher Architekt im Reichsluftfahrtministerium
 Christiane Soeder (* 1975), österreichische Radrennfahrerin deutscher Herkunft
 Fritz Soeder (* 1886), deutscher Architekt
 Hans Soeder (1891–1962), deutscher Architekt
 Michael Soeder (1921–2008), deutscher Arzt und Schriftsteller

Siehe auch:
 Söder
 Soedher